Гео́ргий Покро́вский:
 Покровский, Георгий Иосифович (1901—1979) — советский учёный-физик, генерал-майор инженерно-технической службы, художник-фантаст.
 Покровский, Георгий Константинович (1877—1937) — юрист, депутат Государственной думы II созыва от Саратовской губернии.
 Покровский, Георгий Петрович (1923—2016) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Покровский, Георгий Фёдорович (1915—2002) — Герой Советского Союза, полковник.